

Persone 
 János Arany – poeta ungherese
 László Arany – scrittore ungherese

Altro 
 Arany galuska – dolce tradizionale ungherese